Dumbrăveni ist der Name mehrerer Orte 
in Rumänien: 
 Dumbrăveni, Stadt im Kreis Sibiu
 Dumbrăveni (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Dumbrăveni (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Dumbrăveni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Dumbrăveni (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Dumbrăveni (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Dumbrăveni (Râșca), Dorf im Kreis Suceava
 Dumbrăveni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Dumbrăveni (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea

in der Republik Moldau
 Dumbrăveni (Republik Moldau), Dorf im Rajon Soroca